Бабочієв Віктор Османович - харківський художник . Живописець. Художник декоративного мистецтва. Автор робіт в області монументального мистецтва, живопису, пейзажу, натюрморту. Член Національної Спілки Художників України починаючи з 1994р.

Народився 10 листопада 1949 році в м. Прокоп'ївськ Кемеровської області, Російської Федерації. В 1980р. закінчив навчання в Харківському художньо-промисловому інституті, де навчався під керівництвом Б. Косарева і В. Міленіна. Протягом 1980-1983рр.  працював в Художньому фонді Казахстану в м. Алма-Ати. З 1983 у Художньому фонді України в м. Ялта. Активну участь в виставках  республіканського, всеукраїнського та міжнародного рівнів починає брати починаючи з 1983р. У 2002р. відбулась  персональна виставка  в м. Ялта.

Основні твори 
- монументально-декоративні композиції: 

«Крим» ;

«Форос» (1988); 

- багатофігурна композиція: 

«Пори року» (1990); 

«Скрипка і свічка» (1994);  

«Натюрморт з рибою» (1995); 

«Лунарія»; 

«Польові квіти» (1998); 

«Півонії» (2000);  

«Золотий дощ і гліцинія» (2001).

Примітки 

Члени Національної спілки художників України
Митці Ялти